Roza (Txeliàbinsk), localitat de la província de Txeliàbinsk, a Rússia
 Roza (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia